Kamjanske (ukrainisch ; russische Entsprechung Kamenskoje/Каменское) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt in der Oblast Dnipropetrowsk, siehe Kamjanske
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Lenine, siehe Kamjanske (Lenine)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih, siehe Kamjanske (Krywyj Rih)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bolhrad, siehe Kamjanske (Bolhrad)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Kamjanske (Melitopol)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka, siehe Kamjanske (Wassyliwka)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Berehowe, siehe Kamjanske (Berehowe)
 Siedlung in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nikopol, siehe Kamjanske (Nikopol)

Siehe auch:
 Kamjanka (Begriffsklärung)
 Kamenskoje